Bitwa o Corregidor (1942) – pierwsza bitwa o Corregidor, stoczona w dniach 5–6 maja 1942
 Bitwa o Corregidor (1945) – druga bitwa o Corregidor, stoczona w dniach 16–20 lutego 1945